Зиберт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Зиберт, Клаус (1955—2016) — бывший биатлонист ГДР, серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в эстафете.
 Зиберт, Пауль — псевдоним советского разведчика Николая Кузнецова (1911—1944).
 Зиберт, Эрих (1910—1947) — немецкий борец вольного и греко-римского стилей, бронзовый призёр Олимпийских игр.